Olho d'Água (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Olho d'Água das Flores, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Olho-d'Água do Borges, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Olho d'Água do Casado, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Olho d'Água das Cunhãs, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Olho d'Água Grande, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Olho d'Água do Piauí, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Olhos-d'Água, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais